Schrollenbach ist ein Gewässername:

 Schrollenbach (Moldau), tschechisch Hraniční potok, rechter Zufluss der Moldau im Stausee Lipno gegenüber Dolní Vltavice, Gemeinde Černá v Pošumaví (dt. Schwarzbach), Okres Český Krumlov (dt. Bezirk Krumau), Jihočeský kraj (dt. Südböhmische Region), Tschechien, mit Ursprung in Oberösterreich
 Schrollenbach (Wiesent), linker Zufluss der dort noch Höllbach genannten Wiesent (zur Donau) in Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern